Чемпионат Румынии по футболу 1991/1992 — 75-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1991/1992
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1991 году
Спорт в Румынии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992